35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте проходил в Баку, Азербайджан с 18 по 21 ноября 2021 года.

Медальный зачет

Результаты

Ссылки 
 36-й чемпионат мира по прыжкам на батуте
 Баку проведёт чемпионат мира по прыжкам на батуте

Чемпионаты мира по прыжкам на батуте
Ноябрь 2021 года
2021 год в спорте